Mistrzostwa Estonii w Skokach Narciarskich 2010 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone w marcu 2010 na skoczni Tehvandi w Otepää w celu wyłonienia indywidualnego i drużynowego mistrza Estonii.

Zawody przeprowadzono na skoczni Tehvandi o punkcie konstrukcyjnym K-90. Oba konkursy odbyły się 21 marca. Zwycięzcą zawodów indywidualnych został niespełna czternastoletni Kristjan Ilves, srebrny medal wywalczył Aldo Leetoja, a brązowy – Siim-Tanel Sammelselg.

W konkursie drużynowym, przeprowadzonym tego samego dnia, wygrał zespół Nõmme SK (Nőmme I) w składzie: Raiko Heide, Tanel Levkoi, Siim-Tanel Sammelselg. Drugie miejsce zajęli zawodnicy Otepää Spordiklubi (Otepää) – Jaan Jüris, Alar Kukka i Karl-August Tiirmaa. Brązowe medale wywalczyli reprezentanci Elva Suusaklubi (Elva) – Kristjan Ilves, Tõnis Kartau i Illimar Pärn. W nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej najlepszy okazał się Siim-Tanel Sammelselg, drugi był Kristjan Ilves, a trzeci Karl-August Tiirmaa.

Medaliści

Wyniki

Konkurs indywidualny (21.03.2010)

Konkurs drużynowy (21.03.2010)

Nieoficjalna klasyfikacja indywidualna (21.03.2010)

Przypisy 

2010 w sportach zimowych
Mistrzostwa Estonii w skokach narciarskich
2010 w Estonii